— канадский город в провинции Альберта.
Термин провост обозначает следующие должности:
 Провост () — второе по значению после президента (ректора) лицо в университетах США и Канады. Эквивалент первого проректора в российских ВУЗах,  в университетах Великобритании.
 — название должности мэра города в Шотландии.
 Лорд-провост — название должности мэра крупного города в Шотландии.
  — пробст, высокое лицо в церковной иерархии.
   — прево, королевский чиновник или ставленник феодала во Франции XI—XVIII веков. 

В Википедии есть статьи о следующих лицах по фамилии Провост:
 Провост, Пегги (род. 1977) — французская футболистка, игравшая на позиции полузащитника.
 Провост, Рюди — исполнительный вице-президент и Генеральный директор Philips Lighting.
 Провост, Ян (1465—1529) — нидерландский художник эпохи Возрождения.
 Провост-Чалкли, Доминик (род. 1990) — британская актриса.
 Франкоязычный вариант фамилии  передаётся в русском языке как Прево.

См. также 
 Профос